Loven oder Lovén ist der Familienname folgender Personen:

 Lisa Loven Kongsli (* 1979), norwegische Schauspielerin
 Sven Lovén (1809–1895), schwedischer Naturforscher und Chorleiter